Ганза (от  — группа, дружина, отряд). Понятие, имеющее следующие современные значения:

Организации, компании 
 Ганза — средневековый торговый союз немецких свободных городов в Европе.
 Лондонская ганза — объединение фламандских купцов, торговавших с Англией (13 в.).
 Ганзейский союз Нового времени (Новая Ганза) — международная неправительственная туристическая организация.
 Ганзейские дни Нового времени — ежегодный международный фестиваль городов — участников Ганзейского союза Нового времени.
 «Люфтганза» (Lufthansa) — немецкий авиаконцерн (акционерное общество).
 «Ганза» — немецкий футбольный клуб из Ростока.
 Hansa Records — немецкая звукозаписывающая компания.
 Hansa Tonstudio — немецкая студия звукозаписи.
 Hansa — польский бренд бытовой техники, принадлежащий компании Amica.
 HansaWorld — крупная международная компания-разработчик интегрированного финансового программного обеспечения.

Суда 
 «Ганза» — германский броненосец (1872).
 «Ганза» — германский крейсер (1898).
 «Ганза» — германский крейсер (1940).
 «Ганза» — тип грузовых судов, производившихся в нацистской Германии в рамках программы по строительству грузовых кораблей с 1942 по 1945 гг.
 «Ганза» — германский, затем советский («Советский Союз»).
 «Дух Ганзы» — грузовое судно плавающее под Бермудским флагом (1994).
 «Ганза» — крупнейший германский ледокол (1966—1998).

Фамилия 
 Ганза, Йозеф (1902—1992) — бельгийский писатель-романист, филолог, литературовед.
 Ганза, Николай Алексеевич (род. 1946) — российский управленец, председатель правительства Удмуртской республики (1999—2000).

Прочее 
 (480) Ганза — астероид, открытый в 1901 году.
 Ганза — содружество станций кольцевой линии метро в романе Д. Глуховского «Метро 2033».
 «Ганза-Ллойд» — пулемётный бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской империи.
 Ганза-парк — частный парк развлечений, расположенный на берегу Балтийского моря, недалеко от города Зирксдорф.

См. также 
 Ганса